Pontikonisi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pontikonísi (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 
 Pontikonísi (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar